Die Saison 1995/96 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 18. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die zweite als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum ersten Mal wurde die Drei-Punkte-Regel verwendet. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd waren die Amateure des Karlsruher SC mit zwei Punkten Vorsprung auf die Amateure des VfB Stuttgart. Die Stuttgarter erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten.

In die Verbandsligen mussten der FC Wangen 05, der VfB Gaggenau, der SC Geislingen und die SpVgg Amicitia Viernheim absteigen.

Die Aufsteiger waren der Bahlinger SC aus der Verbandsliga Südbaden, die SG Oftersheim aus Verbandsliga Baden sowie die SV Böblingen aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich die SG Heidelberg-Kirchheim aus der Verbandsliga Baden. Aus der Regionalliga Süd stieg der SV Sandhausen ab.

Der Torschützenkönig wurde Mark Römer vom TSV Wäldenbronn-Esslingen mit 17 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die SG Heidelberg-Kirchheim, und Südbaden, die Amateure des SC Freiburg, setzten sich die Heidelberger durch und erreichten die zweite Runde. Die SpVgg Au/Iller als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche SG Heidelberg-Kirchheim auf die SpVgg Au/Iller. Die Heidelberger setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 1995/96 bei f-archiv.de

1995
Fußballsaison 1995/96